Sibi peut faire référence à :

 Sibi, une ville de la province du Baloutchistan au Pakistan.
 Charlotte Sibi (1901-1989), personnalité roumaine

Voir aussi